Гаянов — башкирская фамилия.

Известные носители:

 Гаянов, Зуфар Гаянович (1941—2015) — художник книги, народный художник Республики Башкортостан (2003).
 Гаянов, Илдар Ихсанович (род. 1957) — башкирский советский и российский живописец, график. Член Союза художников РФ и РБ (1998).
 Гаянов, Олег Александрович (род. 1963) — советский и российский актёр театра и кино.